Gaddis ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah Attye Gaddis (1893–1972), ägyptischer Fotograf
 John Lewis Gaddis (* 1941), US-amerikanischer Historiker
 Ray Gaddis (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Rudy Gaddis (1926–2006), US-amerikanischer Country-Musiker
 Thomas E. Gaddis (1908–1984), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Vincent Gaddis (1913–1997), US-amerikanischer Reporter und Autor
 William Gaddis (1922–1998), US-amerikanischer Schriftsteller